

Метлика () — поселення в общині Метлика.

Метлика () — поселення в общині Копер.